Следующие кардиналы-выборщики участвовали в Папском Конклаве 1740 года. Список кардиналов-выборщиков приводятся по географическим регионам и в алфавитном порядке.

После смерти Папы римского Климента XII 6 февраля 1740 года было шестьдесят восемь кардиналов. Пятьдесят один из них принял участие в окончательном голосовании. Четверо умерли в период Sede Vacante. Кардинал Трояно Аквавива д’Арагона представил вето испанского короля Филиппа V против избрания кардинала Пьер Марчеллино Коррадини. Кардинал Просперо Ламбертини был избран и принял имя Бенедикт XIV.

В Священной Коллегии кардиналов присутствовали следующие кардиналы-выборщики, назначенные:
 2 — папой Александром VIII
 14 — папой Климентом XI;
 1 — папой Иннокентием XIII;
 19 — папой Бенедиктом XIII;
 32 — папой Климентом XII.

Римская Курия 
 Алессандро Альбани, O.S.Io.Hieros., кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Козмедин;
 Аннибале Альбани, кардинал-епископ Сабины, камерленго, архипресвитер патриаршей Ватиканской базилики, префект Священной Конгрегации фабрики святого Петра;
 Джулио Альберони, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Кризогоно;
 Джованни Баттиста Альтьери младший, кардинал-епископ Палестрины;
 Лоренцо Альтьери, кардинал-протодьякон, апостольский легат в Равенне (не участвовал в Конклаве);
 Луис Антонио де Бельюга-и-Монкада, Orat., бывший епископ Картахена, бывший камерленго Священной Коллегии кардиналов ;
 Винченцо Бики, камерленго Священной Коллегии кардиналов;
 Франческо Боргезе, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Сильвестро-ин-Капите ;
 Сильвио Валенти Гонзага, апостольский легат в Болонье;
 Винченцо Людовико Готти, O.P., кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Систо;
 Джованни Антонио Гуаданьи, O.C.D., генеральный викарий Рима, префект Священной Конгрегации дисциплины монашествующих, префект Священной Конгрегации по делам резиденций епископов;
 Антонио Саверио Джентили, апостольский про-датарий, префект Священной Конгрегации Тридентского Собора;
 Никколо дель Джудиче, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ад-Мартирес;
 Пьетро Луиджи Карафа младший, кардинал-священник с титулярной церковью Санта-Приска;
 Анджело Мария Квирини, O.S.B.Cas., архиепископ-епископ Брешии, библиотекарь Святой Римской Церкви;
 Просперо Колонна, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Анджело-ин-Пескерия;
 Марчеллино Корио, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Адриано-аль-Форо;
 Пьер Марчеллино Коррадини, кардинал-епископ Фраскати;
 Нери Мария Корсини, префект Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры Справедливости;
 Никколо Коша, кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-ин-Домника;
 Джакомо Ланфредини, епископ Озимо и Чинголи, префект Священной Конгрегации церковного иммунитета;
 Никколо Мария Леркари, вице-легат в Авиньоне;
 Карло Мария Марини, префект Священной Конгрегации обрядов, апостольский легат в Романьи;
 Агапито Моска, апостольский легат в Ферраре;
 Пьетро Оттобони, кардинал-епископ Остии и Веллетри, декан Коллегии кардиналов, вице-канцлер Святой Римской Церкви, секретарь Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции, архипресвитер патриаршей Латеранской базилики, архипресвитер патриаршей Либерийской базилики;
 Марчелло Пассери, кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-ин-Арачели; 
 Доменико Сильвио Пассионеи, секретарь апостольских бреве;
 Винченцо Петра, великий пенитенциарий, префект Священной Конгрегации Пропаганды Веры;
 Лодовико Пико делла Мирандола, кардинал-епископ Альбано, префект Священной Конгрегации исправления книг Восточной Церкви, префект Священной Конгрегации индульгенций и священных реликвий;
 Леандро ди Порца, O.S.B.Cas., епископ Бергамо, префект Священной Конгрегации Индекса;
 Пьетро Мария Пьери, O.S.M., кардинал-священник с титулом церкви Сан-Джованни-а-Порта-Латина;
 Карло Реццонико старший, префект экономии Священной Конгрегации Пропаганды Веры;
 Доменико Ривьера, префект Священной Конгрегации хорошего управления, префект Священной Конгрегации границ;
 Бартоломео Русполи, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санти-Козма-э-Дамиано;
 Томмазо Руффо, кардинал-епископ Порто и Санта Руфина, вице-декан Коллегии кардиналов,
 Карло Мария Сакрипанте, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санти-Козма-э-Дамиано;
 Джованни Баттиста Спинола, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Чезарео-ин-Палатио;
 Франческо Антонио Фини, кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-ин-Трастевере;
 Джузеппе Фиррао иль Веккьо, государственный секретарь Святого Престола, префект Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры Милости, префект Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих;
 Серафино Ченчи, архиепископ Беневенто ;
 Камилло Чибо, кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Европа

Итальянские государства 
 Трояно Аквавива д’Арагона, архиепископ Монреале;
 Джузеппе Аккорамбони, бывший епископ-архиепископ Имолы;
 Помпео Альдрованди, епископ-архиепископ Монтефьясконе и Корнето;
 Просперо Лоренцо Ламбертини, архиепископ Болоньи (был избран папой римским и выбрал имя Бенедикт XIV);
 Бартоломео Массеи, архиепископ-епископ Анконы и Нуманы;
 Джузеппе Спинелли, архиепископ Неаполя;
 Карло Гаэтано Стампа, архиепископ Милана;
 Карло Винченцо Феррери, O.P., епископ Верчелли;
 Райньеро д’Эльчи, архиепископ Феррары;
 Бенедетто Эрба-Одескальки, бывший архиепископ Милана (не участвовал в Конклаве).

Франция 
 Анри-Осваль де Латур д’Овернь де Буйон, архиепископ Вьенна;
 Мельхиор де Полиньяк, архиепископ Оша (не участвовал в Конклаве);
 Леон Потье де Жевр, архиепископ Буржа (не участвовал в Конклаве);
 Арман Гастон Максимильен де Роган, епископ Страсбурга, Эльзас;
 Пьер Герен де Тансен, архиепископ Амбрёна;
 Андре-Эркюль де Флёри, премьер-министр Франции (не участвовал в Конклаве).

Священная Римская империя 
 Сигизмунд фон Коллонич, архиепископ Вены;
 Йозеф Доминикус фон Ламберг, князь-епископ Пассау;
 Филипп Людвиг фон Зинцендорф, епископ Дьёра;
 Тома Филипп Вальра д’Энен-Льетар д’Эльзас-Буссю де Шиме, архиепископ Мехелена;
 Дамиан Хуго Филипп фон Шёнборн-Буххайм, князь-епископ Шпайера, коадъютор княжества-епископства Констанца (не участвовал в Конклаве);

Испания 
 Луис Антонио Хайме, инфант Испанский, архиепископ Толедо (не участвовал в Конклаве);
 Гаспар де Молина-и-Овьедо, O.E.S.A., епископ Малаги (не участвовал в Конклаве).

Португалия 
 Томаш де Алмейда, патриарх Западного Лиссабона (не участвовал в Конклаве);
 Нуно да Кунья-э-Атайде, великий инквизитор Португалии (не участвовал в Конклаве);
 Жуан да Мотта-э-Силва, премьер-министр Португалии (не участвовал в Конклаве).

Речь Посполитая 
 Ян Александер Липский, епископ Кракова (не участвовал в Конклаве).

Ссылки 
 Conclaves of the 18th Century (1700-1775)

Литература 
 Baumgartner, Frederic. Behind locked doors. A history of the papal elections. New York : Palgrave Macmillan, 2003; 
 Burkle-Young, Francis A. Papal elections in the age of transition, 1878-1922. Lanham, MD : Lexington Books, 2000; 
 Lector, Lucius (pseud. of Joseph Guthlin). Le conclave, ouvrage orné de gravures et de plans, suivi d'un Tableau chronologique des papes et des conclaves. Paris: P. Lethielleux, 1894; 
 Piazzoni, Ambrogio. Storia delle elezioni pontificie. Casale Monferrato : Piemme, 2003. (Piemme religio); 
 Ritzler, Remigium, and Pirminum Sefrin. Hierarchia Catholica Medii et Recientoris Aevi. Volumen VII (1800-1846). Patavii : Typis et Sumptibus Domus Editorialis "Il Messaggero di S. Antonio" apud Basilicam S. Antonii, 1968, p. 3, n. 2; 
 Walsh, Michael. The conclave. A sometimes secret and occasionally bloody history of papal elections. Lanham; Chicago; New York; Toronto; Oxford: Sheed & Ward, 2003; 
 Zizola, Giancarlo. Il conclave, storia e segreti. L'elezione papale da San Pietro a Giovanni Paolo II. Rome : Newton, 1993. (Grandi Tascabali Economici, 404).

Примечания 

Бенедикт XIV